Peter Hamilton (Australianfootballspeler, 1931) (1931-1981), Australianfootballspeler
 Peter Hamilton Raven (1936), Amerikaans botanicus
 Peter Hamilton (Australianfootballspeler, 1956) (1956-2019), Australianfootballspeler
 Peter F. Hamilton (1960), Brits sciencefictionschrijver